Hollands peut faire référence à : 
 Lotte Hollands (née en 1981), mathématicienne et physicienne mathématique néerlandaise.
 Mario Hollands (né en 1988), joueur américain de baseball.

Voir aussi